Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1955, die sechzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 13. und 31. August 1955 in Cúcuta, Kolumbien statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Uruguays, die zum siebten Mal, zum vierten Mal in Folge, den Titel erringen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Rekordzahl von neun Mannschaften, darunter erstmals die Nationalmannschaft Venezuelas, an dem Turnier teil.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse

Vorrunde 
Pro Sieg gab es zwei Punkte, pro Niederlage immerhin noch einen. Bei Punktgleichheit entschied das Korbverhältnis. Es wurden zwölf Spiele in der Vorrunde ausgetragen.

Finalrunde 
In der Finalrunde spielte jede Mannschaft gegen die jeweils anderen, so dass jede Mannschaft drei Spiele absolvierte (sechs Spiele insgesamt). Die Mannschaft mit den meisten Punkten, bei Punktgleichheit entschied das Korbverhältnis, wurde Südamerikameister 1955.

Weblinks 
 FIBA-Archiv

Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1955
Sport (Cúcuta)